Brinkmann är ett tyskt efternamn, som finns med olika stavningar i alla de nordiska länderna. Offentlig statistik tillgänglig i oktober 2015 ger följande antal bosatta personer med stavningsvarianterna 
 Brinkmann: Sverige 53, Danmark 282, Norge 43, Finland 18
 Brinkman: Sverige 39, Norge 5, Finland 6
 Brinchmann: Danmark 6, Norge 168 
 Brinckmann: Danmark 61
Totalt blir detta, med personer under spärrgranserna oräknade för Sverige 88, Danmark 349, Norge 216, Finland 24 personer, där talet för Finland inkluderar utflyttade. 

För Tyskland görs följande uppskattning av antalet bärare: Brinkmann 27970, Brinckmann 1296,  Brinkman 144, Brinckman 24, totalt 29434 personer.

Adelskap
Två personer erhöll svenskt adelskap med namnen af Brinkman respektive af Brinkman, Carl Gustaf von Brinkman, som adlades 1808 och introducerades 1809 under nummer 2208 samt upphöjdes till friherre 1935 och introducerades under nummer 385 var ogift. Kusinen Gustaf Anton af Brinkman, som adlades 1817 och introducerades samma år under nummer 2251, var gift men barnlös. De slöt alltså själva sina ätter.

Personer med efternamnet Brinkmann eller med varianter av detta namn
 Albert Erich Brinckmann (1881–1958), tysk konsthistoriker
 Alex Brinchmann (1888–1978), norsk författare och läkare
 Arild Brinchmann (1922–1986), norsk regissör och teaterchef
 August Brinkmann (1878–1940), dansk-norsk zoolog
 Carl Gustaf von Brinkman (1764–1847), svensk författare,poet och diplomat
 Christopher Brinchmann (1864–1940), norsk arkivarie
 Dirk Brinkmann (född 1964), västtysk landhockeyspelare
 Gustaf Anton af Brinkman (1760–1822), svensk ämbetsman
 Helen Brinchmann (född 1918), norsk skådespelare
 Jacques Brinkman (född 1966), nederländsk landhockeyspelare
 Johannes Brinkman (1902–1949), nederländsk arkitekt
 John Brinckman (1814–1870), tysk författare
 Justus Brinckmann (1843–1915), tysk museiman
 Otto Brinkmann (1910–1985), tysk SS-man och krigsförbrytare
 Rolf Dieter Brinkmann (1940–1975), tysk poet, författare och översättare
 Thomas Brinkmann (född 1968), västtysk landhockeyspelare
 Wilhelm Brinkmann (1910–1991), tysk handbollsspelare
 Wolfgang Brinkmann (född 1950), västtysk ryttare

Se även
Brinkmann (auktor)
 Brinkmannia, släkte av slemmaskar

Källor

Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn
Efternamn i Finland
Tyska efternamn